Davidovac (Kladovo), een plaats in de Servische gemeente Kladovo
 Davidovac (Paraćin), een plaats in de Servische gemeente Paraćin
 Davidovac (Svrljig), een plaats in de Servische gemeente Svrljig
 Davidovac (Vranje), een plaats in de Servische gemeente Vranje